Цзан () — китайская фамилия, значение — «хороший», «добрый». В классическом тексте «Сто фамилий» упоминается на 112 месте. По данным на 2008 год занимает 241 место по употребительности в Китае. Известные носители:

 Цзан Ба (Сюаньгао; ок. 162—230) — китайский генерал периода Троецарствия.
 Цзан Вэньбо (род. 1996) — китайский фигурист, призёр чемпионата Китая.
 Цзан Ди (; род. 1964) — китайский поэт.
 Цзан Ифэн (род. 1993) — китайский футболист.
 Цзан Кэцзя (1905—2004) — китайский поэт.
 Цзан Ту (臧荼) — персонаж китайской истории времён династии Чу (209−202 до н. э.). Получил в царстве Янь (燕) удел, соответствующий территории современных городов Пекин и Тяньцзинь.
 Цзан Хайли (род. 1978) — китайский футболист и тренер.
 Цзан Цайлин (род. 1954) — китайский футболист, игрок сборной Китая.
 Цзан Цзялян (; род. 1988) — китайский кёрлингист.
 Цзан Шии (1884—1956) — китайский генерал, губернатор провинции Ляонин, председатель сената Маньчжоу-го.

Примечания